Paper ( für Papier) steht für:
 Paper, umgangssprachliche Bezeichnung für Wissenschaftliche Publikation
 Paper, umgangssprachliche Bezeichnung für Zigarettenpapier
 Paper (König) (ca. 14. Jahrhundert), nubischer König
 Paper, der isländische Beitrag zum Eurovision Song Contest 2017, gesungen von Svala Björgvinsdóttir

Siehe auch:
 Peiper
 Papier (Begriffsklärung)